Rockferry (album), het debuutalbum van de Britse zangeres Duffy
 Rockferry (single), de debuutsingle uit het gelijknamige album